Andrea Pecile – dirigente sportivo ed ex cestista italiano
 Gabriele Luigi Pecile – agronomo e politico italiano

Pagine correlate
 Domenico Pecile